decyzjonizm – termin ekonomiczny
 decyzjonizm (teoria polityki) – doktryna prawno-polityczna